'''''':

 прп. — общеупотребительное сокращение от «преподобный(-ая)», в православии лик святости: монашествующие святые, прославляемые за подвижническую жизнь.

 Подвижной разведывательный пункт
 ПРП-3
 ПРП-4
 ПРП-4М